Winnebago o Ho-Chunk, tribu siouan que viu a la reserva Winnebago de Nebraska i a la reserva Ho-Chunk de Wisconsin 
 Winnebago (llengua) o Hocąk, és la llengua dels Ho-Chunk.
 Winnebago (Illinois), vila dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Winnebago (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota 
 Winnebago (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska 
 Lake Winnebago, població dels Estats Units a l'estat de Missouri